Die Winners Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Cluj-Napoca. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 2. bis 8. August 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Winners Open 2021 fand vom 1. bis 2. August 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Cluj-Napoca